Bjørnholt er et dansk og et norsk gårdnavn, stednavn og efternavn, og kan henvise til flere artikler. Etymologien er dyrenavnet bjørn eller drengenavnet afledt av dette, Bjørn (fra urnordisk *bernuR), og holt (en lille skov). Navnets oprindelse kan således være en skov eller ejendom med bjørne, eller en skov/ejendom der tilhørte en mand med navnet Bjørn.

Stednavne 

Bjørnholt er et stednavn i Jylland, bl.a.
 Bjørnholt (Linå), gård ved Borgdalsvej i Sejs i Linå sogn i dagens Silkeborg kommune. 
 Bjørnholt (Nørreskov), gård i Gødvad sogn i dagens Silkeborg kommune.
 Bjørnholt Bæk, bæk ved Toustrup Stationsby i Silkeborg kommune.
 Bjørnholt Mose, mose i Gødvad sogn i dagens Silkeborg kommune.
 Bjørnholt Skov, nordøst for Sindbjerg og Stoubjerg ved Silkeborg.
 Bjørnholtvej, nord for Silkeborg.

Bjørnholt er også et sted- og gårdnavn i Norge:
 Bjørnholt (Hakedalen), gård i Hakedalen
 , gård i Jondalen
 Bjørnholt (Lørenskog), gård i Lørenskog
 , tidligere husmandssted i Nordmarka
 Bjørnholt (Rælingen), gård i Rælingen
 Bjørnholt skole, skole på Nordstrand

Efternavn 
Bjørnholt er også et efternavn der kan være afledt af gårde med dette navnet, med bl.a.
 Sverre Bjørnholt, TV2-journalist (Norge)
 Bjørn Bjørnholt, maler (Danmark)
 Margunn Bjørnholt, sociolog, økonom og forskningsprofessor (Norge)
 Poul Bjørnholdt Løhde, politidirektør (Danmark)
 Lis Bjørnholt, sangerinde og skuepiller (Danmark) 
 Glen Bjørnholt, norsk investor og stor kunstsamler (over 500 værk som han låne ud)

Modstandsfolk fra Danmark 
Oda Bjørnholt (født Sander), Medlem af modstandsgruppen “ BOPA” og “DKP” 

Agnes Bjørnholt 

Gunnar Bjørnholt 

H. Bjørnholt 

Olaf Bjørnholt-Schou, Medlem af modstandsgruppen ”Holger Danske” 

Ole Bjørnholt Tjelum 

Karl Palle Bjørnholt Christiansen 

Oscar Odgaard Bjørnholdt

Thorkild Bjørnholdt Kølln 

Fridtjof Bjørnholdt Sørensen

Hardy Bjørnholdt Sørensen

Links 
 Bjørnholtgård beliggende i Nørreskov, Gødvad Sogn

Reference 

Danske efternavne
Norske efternavne
Modstandsfolk fra Danmark
Gårde i Danmark
Stednavne